«Жена керосинщика» — художественный фильм Александра Кайдановского о различной судьбе двух братьев-близнецов после конфликта в городе, где все друг друга знают и жизни их тесно переплетены.

Сюжет 
Действие происходит в старинном городке на территории, которая в прошлом принадлежала Восточной Пруссии. Мрачную атмосферу довершают полуразрушенные стены прекрасных готических храмов, извилистые средневековые улочки, по которым метёт мартовская позёмка 1953 года.
В  городок приезжает старший следователь прокуратуры из центра распутывать дело местного председателя горисполкома Сергея Удальцова (в прошлом — врача-хирурга), на которого поступил донос.
С первых же дней следователю приходится сталкиваться со странными обстоятельствами: никто из жителей не помнит своего детства и своей молодости; по городу расхаживают поющие и ругающиеся на немецком ангелы; странный керосинщик Павел Удальцов, в прошлом — врач-хирург, разъезжает по городу на мотоцикле, предлагая жителям купить керосин из возимой им за собой ржавой бочки, пока его красавица-жена в открытую крутит роман с молодым флейтистом.

В ролях 
 Анна Мясоедова — Ольга Викторовна, жена керосинщика
 Александр Балуев — Павел и Сергей Удальцовы
 Витаутас Паукште — следователь Юргис Казимирович Петравичус
 Сергей Векслер —  вор-рецидивист Поддубный по кличке «Гермес»
 Михаил Данилов — офицер
 Михаил Крылов — эпизод
 Евгений Миронов — флейтист, любовник жены керосинщика
 Станислав Чуркин — Владимир Степанович Рожин, священник
 Галина Стаханова — баба Груша
 Николай Исполатов — Василий Петрович Добрынин по кличке «Чапаевец»

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Александр Кайдановский
 Сценарист — Александр Кайдановский
 Оператор — Алексей Родионов
 Художники — Теодор Тэжик, Виктор Зенков
 Звукооператор — Евгений Фёдоров
 Композитор — Александр Гольдштейн

Призы 
 Фильм получил Гран-при по разделу «странные фильмы» на кинофестивале в Авориазе в 1990 году

Места съёмок 
 Гвардейск: на другом берегу Преголи виден замок Тапиау
 Калининград: герои гуляют у могилы философа Иммануила Канта возле Кафедрального собора, из окна кабинета Удальцова виден фонтан «Борющиеся зубры».

Ссылки 
 «Жена керосинщика» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Александра Кайдановского
Фильмы СССР 1988 года